Regentschap in Indonesië
 Jayapura (regentschap), een regentschap in de provincie Papoea
Onderdistrict in Indonesië
 Noord-Jayapura, een onderdistrict van de stad Jayapura
 Zuid-Jayapura, een onderdistrict van de stad Jayapura
 Jayapura (Ogan Komering Ulu Timur), een onderdistrict van het regentschap Ogan Komering Ulu Timur in de provincie Zuid-Sumatra
Plaats in Indonesië
 Jayapura (stad), vroeger achtereenvolgens Hollandia (1910-1962), Kota Baru (1962), en Sukarnopura (1963-1968), hoofdstad van de Indonesische provincie Papoea
 Jayapura (Cipanas), een plaats in het regentschap Lebak in de provincie Bantam
 Jayapura (Cidaun), een plaats in het regentschap Cianjur in de provincie West-Java
 Jayapura (Jaya Pura), een plaats in het regentschap Ogan Komering Ulu in de provincie Zuid-Sumatra